Spannbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Spannbauer (* 1963), deutsche Autorin, Rednerin und Filmemacherin
 Gerhard Spannbauer (* 1964), deutscher Autor